Ulica Okopowa – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Okopowa  w Gdańsku
 Ulica Okopowa w Warszawie

Okopowa